Серкебаєв Єрмек Бекмухамедович — казахський співак.
 Серкебаєв Алмос Єрмєкович — казахський композитор, син попереднього.